Eva Tischner (* 12. März 1963 in Naumburg (Saale)) ist eine deutsche Politikerin (CDU). Sie war von 1994 bis 2002 Mitglied im Landtag Sachsen-Anhalt.

Ausbildung und Leben 
Eva Tischner besuchte 1969 bis 1977 die POS in Bad Bibra und 1977 bis 1981 die EOS in Schulpforta. 1981 bis 1985 studierte sie an der PH und war seit 1985 Lehrerin an der Sekundarschule in Eckartsberga und Fachmoderatorin für Mathematik im Landkreis Naumburg. 

Eva Tischner ist evangelisch, ledig und hat ein Kind.

Politik 
Eva Tischner trat nach der Wende 1990 in die CDU ein und war Mitglied im Kreisvorstand Naumburg-Nebra später Burgenlandkreis, seit 1991 Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Eckartsberga. Seit 1994 war sie Stadträtin in Eckartsberga. Bei den Landtagswahlen 1994 und 1998 wurde sie über die Landesliste in den Landtag gewählt. Im Landtag war sie Schriftführerin, stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Jugend und Sport, Mitglied im Ausschuss für Bildung und Wissenschaft und im Ausschuss für Gleichstellung.

Quellen 
 Klaus-J. Holzapfel (Hrsg.): Landtag von Sachsen-Anhalt: 2. Wahlperiode, 1994–1998 (Volkshandbuch), 2. Auflage, Stand: 1. Oktober 1995, 1995, ISBN 3-87576-356-4, Seite 39

Landtagsabgeordneter (Sachsen-Anhalt)
CDU-Mitglied
Politiker (21. Jahrhundert)
Deutscher
Geboren 1963
Frau